Ilsesee bezeichnet:
 ehemaliger Name des Großräschener Sees, aus dem Restloch des Tagebaus Meuro entstehender See im Westen der Lausitzer Seenkette, Brandenburg
 Ilsesee (Bayern), Badesee an der Stadtgrenze Augsburg-Königsbrunn, Bayern